Boussou peut désigner :
 Boussou, le chef-lieu du département de Boussou au Burkina Faso
 Boussou, le département de la province du Zondoma dont Boussou est le chef-lieu
 Boussou, un cours d'eau au Burkina Faso